Podjebrád Viktorin (1403–1427) kunstadti báró, I. György cseh király apja
Podjebrád Viktorin (1443–1500) cseh királyi herceg, morva őrgróf, Münsterberg és Troppau hercege, Glatz grófja, I. György cseh király másodszülött fia, az előbbi unokája